Lavanda puede referirse a:

Botánica 
 Lavandula, género de hierbas florales llamadas también espliego o cantueso:
 El nombre común de la planta Lavandula angustifolia;
 El nombre común de la planta lavandula latifolia;

Color 
 Lavanda, color así llamado por asemejarse a las flores de las hierbas de este género, un tono claro de violeta.